Pāveh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pāveh (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 
 Shahrestān-e Pāveh, kommun, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar